Die Ewige Tabelle der Futsal-Weltmeisterschaften listet nach Ländern sortiert die Ergebnisse aller Spiele bei Futsal-Weltmeisterschaften auf. Ein Sieg gibt drei Punkte. Spiele, die im Siebenmeterschießen entschieden wurden, zählen als Unentschieden. Bei gleichen Punktzahlen wurde zur Sortierung zunächst der Punkteschnitt pro Partie herangezogen, dann das Torverhältnis.

Stand: Ende der Futsal-Weltmeisterschaft 2016

Weblinks 
 Offizieller Turnierbericht 2016 (inkl. Ewiger Tabelle) (PDF)

Siehe auch 
 Futsal-Weltmeisterschaft/Teilnehmerübersicht

Weltmeisterschaft Ewige Tabelle
Ewige Tabelle